C7 může mít různé významy:

 C7 (protein) – protein
 Colt Canada C7 – kanadská útočná puška, varianta americké M16
 Nokia C7 – mobilní telefon